Soues puede referirse a: 

 Soues, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Soues, comuna francesa situada en Somme.